KMO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manokotak (Alaska) (Stati Uniti)